

Prénom 
 Rocco Granata est un chanteur belge né en 1938.
  est un chanteur italien né en 1929.
 Rocco Siffredi est un acteur pornographique né en 1964.
 Rocco Scotellaro (1923-1953) est un écrivain, romancier, poète et homme politique italien
 Rocco Verduci (1824-1847) est un patriote italien exécuté par les Bourbon-Siciles.

Transports 
 Rohrbach Rocco est un hydravion.

Patronyme 

 Alex Rocco (1936-2015), acteur américain ;
 Alfredo Rocco (1875-1935), homme politique et juriste italien ;
 
 Bruno Rocco (né en 1963), auteur de bande dessinée français ;
 Giovanni Rocco (né en 1906), pilote automobile italien ;
 Lyla Rocco (née en 1935), actrice italienne ;
 Marc Rocco (1962-2009), acteur, producteur, scénariste et réalisateur américain ;
 Nereo Rocco (1912-1979), footballeur puis entraîneur italien ;
 René Rocco (1938-2007), footballeur franco-italien ;
 Ron Rocco (né en 1953), artiste américain.

Cinéma 
 Rocco et ses frères, film de Luchino Visconti avec Alain Delon (1960).
  Rocco, film documentaire de Thierry Demaizière et Alban Teurlai, consacré à Rocco Siffredi (2016)
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme